Jagiellonia Wersal Podlaski Białystok przystąpiła do rozgrywek II Ligi oraz Pucharu Ligi od I run.

II poziom rozgrywkowy 
Przed sezonem klub opuściło wielu zawodników z podstawowego składu, ubytki w kadrze zasilili nowi zawodnicy, min. Przemysław Kulig, Dariusz Łatka oraz Dzidosław Żuberek, ponadto do drużyny powrócił Dariusz Czykier. Pojawili się nowi gracze zza wschodniej granicy, jednak ich przydatność do zespołu okazała się znikoma. Nowym szkoleniowcem "żółto-czerwonych" został były selekcjoner reprezentacji kraju Wojciech Łazarek. Jagiellonii kolejny raz zabrakło trochę szczęścia, zajęła 15 miejsce i spadła z powrotem do III Ligi. Po sezonie klub opuścił trener Łazarek.

Puchar Ligi
Jagiellonia w I rundzie Pucharu Ligi pokonała Arkę Gdynia, w następnej przegrała w dwumeczu z Lechem Poznań i odpadła z dalszej rywalizacji.

Końcowa tabela II Ligi

Skład, transfery

Mecze

Bibliografia 
 
 Jagiellonia Białystok strona nieoficjalna - sezon po sezonie
 Portal 90minut.pl

Jagiellonia Białystok w krajowych rozgrywkach ligowych w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2002 w piłce nożnej
2001 w polskim sporcie
2002 w polskim sporcie